Een erogene zone, zie G-spot
Pseudoniem van DJ/producer Richard van Schooneveld, zie G-Spott
De titel van het album van DJ en producer Speedy J uit 1995
Pseudoniem van producer Maarten van der Vleuten (DJ G-Spot)
Een Amerikaanse televisieserie die liep van 2005 t/m 2009 G-Spot (televisieserie)